Sol, közel-keleti eredetű napisten, a római mitológiába Sol Invictus (Győzedelmes Nap) néven került be
 Sol, csillagászati időegység, 1 szoláris marsi nap hossza
 Sol, Peru hivatalos pénzneme
 Sol, mexikói sör
 Sol, metróállomás Madridban